Sant'Antonio da Padova col Bambino – dipinto del Morazzone, ante 1623, Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister
 Sant'Antonio da Padova col Bambino – dipinto di Giuseppe Bazzani, 1740/1750, Londra, National Gallery
 Sant'Antonio da Padova col Bambino – dipinto di Giambattista Tiepolo, 1767/1769, Madrid, Museo del Prado
 Sant'Antonio da Padova col Bambino – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo, 1665-1666, Siviglia, Museo di belle arti
 Sant'Antonio da Padova col Bambino – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo, 1668-1669, Siviglia, Museo di belle arti